Embde ist der Familienname folgender Personen:

 August von der Embde (1780–1862), deutscher Bildnis- und Genremaler
 Caroline Klauhold (geb. Caroline von der Embde; 1812–1867), deutsche Bildnis-, Genre- und Landschaftsmalerin
 Emilie von der Embde (1816–1904) deutsche Bildnis-, Genre-, Landschafts- und Blumenmalerin